

Щукі — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Щукі — село в гміні Плоняви-Брамура Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Щукі — село в гміні Янув Сокульського повіту Підляського воєводства